Fridolin Blumer ist der Name folgender Personen: 

* Fridolin Blumer (Landvogt) (1657–1746), Schweizer Politiker und Offizier
 Fridolin Blumer (Kaufmann) (1811–1880), Schweizer Seiden- und Lederhändler, Kirchenvogt und Richter
 Fridolin Blumer (Musiker) (* 1984), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker